Cet article traite des rivalités dans le football à Blida ou Mitidja. Le derby blidéen appelé également le derby de la Mitidja, rencontre de football qui se déroule entre les trois plus grands clubs de la ville de Blida et qui sont l'USM Blida, WA Boufarik et le RC Arba.

Histoire du football à Mitidja

Localisation des clubs

Rivalités à Blida

Derby Blidéen

Derby USM Blida − WA Boufarik 
Le tableau suivant liste les résultats des différents derbys entre l'USM Blida et le WA Boufarik

Derby USM Blida − RC Arbaâ

Derby RC Arbaâ − WA Boufarik

Rivalités entre équipes de la région

Derby USM Blida − O Médéa 

Coupe

Derby USM Blida − ASO Chlef 
Le tableau suivant liste les résultats des différents derbys entre l'USM Blida et l'ASO Chlef.
ASO (17v 13n 8d) - 45bp 37bc +8
USMB (8v 13n 17d) - 37bp 45bc -8

Articles connexes 
 USM Blida
 WA Boufarik
 Riadha Club Arbaâ
 Stade Ismaïl Makhlouf de Arba
 Stade des Frères-Brakni de Blida
 Stade Mustapha-Tchaker de Blida

Notes et références 

Rivalités dans le football en Algérie
Wilaya de Blida
Sport à Blida